Про́ун:

 Проун (проект утверждения нового) — визуальная концепция выхода плоскостного супрематизма в архитектуру, созданная Элем Лисицким.
 «Проун» — московская художественная галерея, названная в честь Проуна.